Појам Бобрик може да се односи на:
 Бобрик (притока Оке),
 Бобрик (притока Припјата),